Caserta kan syfta på:

 Rikard av Caserta (1200-talet), en italiensk greve

Geografi

Italien 

 Caserta (provins), provins, Kampanien, 
 Caserta, kommun, Kampanien, Provincia di Caserta, 

Robotskapade Italienförgreningar